Рейс 383 American Airlines может иметь следующие значения:

 Катастрофа Boeing 727 под Цинциннати
 Авария Boeing 767 в Чикаго